Big Hits (High Tide and Green Grass) – pierwszy album kompilacyjny brytyjskiej grupy The Rolling Stones został wydany 28 marca 1966 roku w USA, a 4 listopada 1966 roku w Anglii.

Lista utworów

Wydanie amerykańskie

Wydanie brytyjskie

Listy przebojów

Album

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy kompilacyjne The Rolling Stones
Albumy muzyczne wydane w roku 1966
Albumy Decca Records
Albumy London Records
Albumy wyprodukowane przez Andrew Looga Oldhama